Градње може бити:

 Градње (Кршко), насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија
 Градње (Сежана), насељено мјесто у општини Сежана, Република Словенија